Стрела-2:

 «Стрела-2» —  низкоорбитальный спутник связи, разработанный НПО ПМ
 «Стрела-2» — советский переносной зенитно-ракетный комплекс разработки конструкторского бюро СКБ ГКОТ
 «Стрела-2» — произвольная винтовка разработки «Ижевского машиностроительного завода»
 «Стрела-2» — окучник для мотокультиваторов с регулируемой пяткой